Mutai, kenijskie nazwisko.

Osoby 
 Abel (Kiprop) Mutai (ur. 1988, w Nandi), kenijski sportowiec (bieg z przeszkodami)
 Elijah (Chemwolo) Mutai (ur. 1978), kenijski maratończyk
 Emmanuel (Kipchirchir) Mutai (ur. 1978), kenijski długodystansowiec
 Geoffrey (Kiprono) Mutai (ur. 1981), kenijski biegacz
 John Mutai
 Mark (Kiprotich) Mutai (ur. 1978), kenijski sprinter
 Vincent Kiprotich Mutai (ur. 1994), kenijski lekkoatleta (bieg na 1500 metrów)